Church (engl. für Kirche) steht für:
 Church (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 The Church, australische Rockband
 The Church (Film), italienischer Film von Michele Soavi (1989)
 Church-Kodierung, Einbettung von Daten und Operatoren in den Lambda-Kalkül

Church ist der Name folgender

Orte:
 Church (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Church (Lancashire), Ort in England

geografischer Objekte:
 Church Bay, Bucht Südgeorgiens, Atlantischer Ozean
 Church-Nunatakker, Nunatakker im Enderbyland, Antarktika
 Church Point, Landspitze im Grahamland, Antarktika
 Church Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Church Rock (Heard), Klippe vor Heard, Indischer Ozean
 Kap Church, Kap im Grahamland, Antarktika

Unternehmen:
 Church Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Church-Field Motor Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Church Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Old Church
 Church Rock